Spin kan syfta på:

 Spin (PR) – ett från USA härstammande begrepp
 Spin (tidskrift) – en amerikansk musiktidning
 Spin (skivbolag) - ett skivbolag